Hemidactylus variegatus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Hemidactylus variegatus Duméril & Bibron, 1836 est un synonyme de Gehyra variegata Duméril & Bibron, 1836
 Hemidactylus variegatus Peters, 1871 nec Duméril & Bibron, 1836 est un synonyme de Lygodactylus picturatus (Peters, 1871)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae